Но́мер:
 Знак №
  — отдельное законченное по форме выступление в большом цирковом или эстрадном представлении
  — номер в спорте для идентификации спортсмена на соревновании.
  — уникальный идентификатор спортсмена во время проведения соревнования, размещается как правило на груди, реже на спине, в технических видах спорта дополнительно размещается на транспортном средстве (велосипед, мотоцикл, автомобиль).
 Порядковый номер — число, на единицу превышающее количество похожих объектов, учтённых перед данным объектом
 Номер (код) — последовательность цифр и (или) букв, обозначающая (идентифицирующая) данный объект, например:
 Телефонный номер
 Автомобильный номер
 Регистрационный номер CAS
 Сетевой адрес
 Серийный номер
 Номер ИМО — уникальный идентификатор судна.
 Номер ООН — набор четырёхзначных чисел, позволяющих определить опасность вещества или изделия
 Номер по спутниковому каталогу — уникальный пятизначный идентификационный номер искусственных спутников Земли.
 Страховой номер индивидуального лицевого счёта — уникальный одиннадцатизначный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ.
 Номер социального страхования — уникальный девятизначный номер, присваиваемый гражданам и резидентам США.
 Номер расчёта — военнослужащий, входящий в состав специального подразделения — расчёта, — и исполняющий функциональные обязанности, определённые его номером в расчёте.
 «Номер» — сингл российского рэпера Моргенштерна

См. также 
 Номер 13 — короткометражный немой фильм, дебютная работа режиссёра Альфреда Хичкока, снятый в 1922 году.
 Номер семнадцать — кинофильм режиссёра Альфреда Хичкока, снятый в 1932 году
 Номер 44 — триллер 2015 года
 Номер 249 — рассказ Артура Конан Дойла.
 Номер в гостинице — трёхсерийный телевизионный фильм, снятый Дэвидом Линчем.
 Гостиничный номер (фильм)
 Номера
 Нумерус